CZK – korona czeska
 CZK – centrum zarządzania kryzysowego
 CzK – radziecki organ czuwający nad bezpieczeństwem państwa w latach 1917–1922